Serhij Borysenko (ur. 1974) – ukraiński piłkarz
 Serhij Borysenko (ur. 1993) – ukraiński żużlowiec